Мовіла () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Мовіла () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Мовіла.
 Мовіла () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Нікулешть.
 Мовіла () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Селчоара.